Quarto (italienisch; zu lateinisch quartus: ‚der Vierte‘) steht für:

 Quarto (Einheit), ein altes Volumen- und Gewichtsmaß
 Quarto (Papierformat), ein altes Buchformat
 Quarto (Walzen), ein Walzgerüst mit vier Walzen zur Herstellung von Grobblech
 Quarto!, ein Brettspiel
 Quarto (Kampanien), eine Stadt in der Provinz Neapel 
 Quarto d’Altino, eine Gemeinde in der Provinz Venedig 
 Quarto dei Mille, ein Viertel der Stadt Genua 
 Quarto Cagnino, ein Viertel der Stadt Mailand

Siehe auch:
 Shakespeares Quartos, die ersten Buchausgaben von Shakespeares Dramen